Fröhmcke ist der Familienname folgender Personen: